Четвёртый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1978 году в городе Алма-Ате, Казахская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала 14-летняя Елена Альтшуль из Минска. Второе место у 17-летней Живиле Сакалаускайте из Вильнюса, на третьем месте 16-летняя харьковчанка Ольга Левина. 
В первой пятёрке было три воспитанницы вильнюсской ДЮСШ (тренер Яков Шаус).

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1978
Шашки в Алма-Ате
1978 год в шашках
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Чемпионаты СССР в 1978 году